1-й чемпионат Европы по самбо прошёл в городе Рига (Латвийская ССР) 24-26 ноября 1972 года. В соревнования принимали участие представители 8 стран. Чемпионат был открытым, поэтому в нём смогли принять участие представители азиатских стран: Ирана, Монголии и Японии. Кроме этих стран, участвовали также команды СССР, Болгарии, Югославии, Испании и Великобритании.

Медалисты

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Международные спортивные соревнования в Риге
Ноябрь 1972 года
Спорт в Латвии в 1972 году
Международные соревнования по самбо в СССР
1972 год в самбо
Чемпионаты Европы в 1972 году
Чемпионаты Европы в СССР
Чемпионаты Европы в Латвии
Самбо в Латвии